Крайс:

Персоналии 
 Крайс, Вильгельм (1873—1955) — немецкий архитектор.
 Крайс, Джейсон (род. 1972) — американский футбольный тренер и бывший игрок.
 Крайс, Роберт (род. 1953) — современный американский писатель.
 Крайс, Роберт (пианист) (род. 1949) — немецкий  и пианист, нидерландского происхождения

Другие значения 
  — музыкальная группа из ГДР.